Кыдырбаев — фамилия; имеет женскую форму Кыдырбаева.
 Кыдырбаев, Жасулан Балгабаевич (род. 1992) — казахстанский тяжёлоатлет, чемпион мира 2014 года в весовой категории до 94 кг.
 Кыдырбаев, Ильяс (1904—?) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда, заслуженный мастер животноводства Казахской ССР.